Ampertshausen ist der Ortsname von

 Ampertshausen (Kranzberg), Ortsteil der Gemeinde Kranzberg, Landkreis Freising, Bayern
 Ampertshausen (Schweitenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Schweitenkirchen, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern